Möslein ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Möslein (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Helly Möslein (1914–1998), österreichische Textdichterin, Soubrette und Kabarettistin
 Kathrin M. Möslein (* 1966), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Siegfried Möslein (1927–2009), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern